Golden Spin of Zagreb 2022 – dziewiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2022/2023. Zawody rozgrywano od 6 do 10 grudnia 2022 roku w hali Ledena dvorana Zibel w Sisak.

We wszystkich konkurencjach zwyciężyli reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Wśród solistów Camden Pulkinen, wśród solistek Lindsay Thorngren, w parach sportowych Anastasiia Smirnova i Danylo Siianytsia, zaś w parach tanecznych Christina Carreira i Anthony Ponomarenko.

Rekordy świata

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 		
 
		
		
		
		
		
2022		
2022 w łyżwiarstwie figurowym		
2022 w Chorwacji
Łyżwiarstwo figurowe w Chorwacji
Sisak